Defiant - jeden z serii statków kosmicznych w świecie Star Trek:
 USS „Defiant” (NCC-1764) statek kosmiczny przedstawiony w serialu Star Trek: The Original Series
 USS „Defiant” (NX-74205) oraz USS „Defiant” (NCC-75633)
 Defiant – odcinek serialu Star Trek: Stacja kosmiczna
 Boulton Paul Defiant – brytyjski samolot myśliwski z okresu II wojny światowej 
 H.M.S. Defiant – brytyjski film z 1962